Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Miramichi”
 Pierwszy HMCS „Miramichi” (J169) był trałowcem typu Bangor. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Miramichi” (MCB 150) był trałowcem typu Bay. Wszedł do służby w lipcu 1954 roku. Sprzedany w październiku tego roku Francji.
 Trzeci HMCS „Miramichi” (MCB 163) był trałowcem typu Bay. Wszedł do służby w 1957 roku.

Bibliografia 
 

Miramichi